Parmacella gervaisii е изчезнал вид коремоного от семейство Parmacellidae.

Източници 

Parmacella